Silja Tarvonen (ur. 4 kwietnia 1985 w Parainen) – fińska biegaczka na orientację i biegaczka narciarska, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów w biegu na orientację oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców w biegach narciarskich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biegach narciarskich Silja Tarvonen pojawiła się 8 listopada 2003 roku, podczas zawodów FIS Race w Muonio, gdzie zajęła 38. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W lutym 2004 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, zajmując 52. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym i siódme w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi była między innymi piętnasta w biegu łączonym na 10 km i ponownie siódma w sztafecie. Ponadto podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2007 roku zdobyła srebrny medal na dystansie 15 km techniką dowolną oraz srebrny w biegu na 10 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 26 listopada 2004 roku w Ruce, zajmując 79. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Mimo wielokrotnych startów nie zdobyła jak dotąd pucharowych punktów.

Równocześnie Tarvonen startuje w biegu na orientację. W dyscyplinie tej zdobyła między innymi cztery medale mistrzostw świata juniorów: złote w sztafecie (Põlva 2003) i na długim dystansie (Gdańsk 2004), srebrny w sztafecie (Gdańsk 2004) oraz brązowy w sztafecie (Tenero 2005).

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: -
 sezon 2006/2007: -
 sezon 2007/2008: -
 sezon 2008/2009: -
 sezon 2010/2011: -
 sezon 2011/2012: -
 sezon 2012/2013: -

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na zakończenie sezonu 2014/2015

Osiągnięcia w biegach na orientację

Mistrzostwa świata juniorów

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na World of O Runners 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy biegacze na orientację
Urodzeni w 1985